Al-Quds (arabiska: القدس, ”Den heliga”) kan syfta på:
Al-Quds – en stad, se Jerusalem
Al-Quds (tidning)  – en palestinsk tidning
E Al-Quds al-Arabi – en Londonbaserad arabiskspråkig tidning

pl:Nazwy Jerozolimy#Al-Quds